Диверсия:

 Диверсия — скрытные специальные мероприятия диверсантов по выводу из строя наиболее важных объектов.
 Название фильмов
 Диверсия — художественный фильм, СССР, реж.Эльдар Кулиев.

См. также 
 Саботаж — художественный фильм, Канада, реж. Тибор Такач